В 1643 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 21 января – голландский мореплаватель Абел Янсзон Тасман открыл архипелаг Тонга.
 Около 1643 года (по другим данным, в 1648 году) фламандский астроном Годфруа Венделин проверил и подтвердил выполнение третьего закона Кеплера для спутников Юпитера.

Публикации 
 Французский инженер Жорж Фурнье опубликовал капитальное исследование «Hydrographie, contenant la théorie et la pratique de toutes les parties de la navigation», посвящённое навигации и судостроению.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1643 году
 4 января (по григорианскому календарю, в Англии до 1752 года действовал юлианский календарь, по которому Ньютон родился в декабре 1642 года) — Исаак Ньютон, основатель теоретической физики (умер в 1727 году).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1643 году
 1 марта — Пьер Эригон, французский математик, который ввёл в науку значок угла: ∠ и символ «перпендикулярно»: ⊥ (род. в 1580 году).
 9 апреля — Бенедетто Кастелли, итальянский математик, ученик Галилея, учитель Торричелли и Кавальери (род. в 1578 году).
 3 ноября:
 Джон Бейнбридж, английский астроном (род. в 1582 году).
 Пауль Гульдин, швейцарский математик и астроном (род. в 1577 году).

Примечания

См. также 

1643 год в науке